Jörg Paschedag (* 4. März 1965 in Wuppertal-Barmen) war Bundesgeschäftsführer der FDP.

Leben 
Paschedag wuchs in Wuppertal auf. Er besuchte dort das Carl-Duisberg-Gymnasium, an dem er 1984 das Abitur ablegte. Paschedag studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal, später an der FernUniversität Hagen.

Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Mit seiner Familie lebt er seit 1999 in der Gemeinde Glienicke.

Von 1984 bis 1990 arbeitete Paschedag bei der Bild & Ton Lackhoff GmbH in Wuppertal, ab 1987 als Filialleiter.

1990 wurde er Wahlkreisreferent von Hans-Dietrich Genscher, ab 1993 zugleich Geschäftsführer des FDP-Kreisverbandes Wuppertal. Im Oktober 1996 wechselte Paschedag in die FDP-Bundesgeschäftsstelle, zunächst als Referent der Abteilung Organisation, ab Juli 1999 als Leiter des Büros des Bundesvorsitzenden und Referent des Bundesgeschäftsführers, ab März 2001 als Leiter der Abteilung Organisation und Finanzen. Von November bis Dezember 2002 war er kurzzeitig parallel kommissarischer Hauptgeschäftsführer des FDP-Landesverbandes NRW und hierdurch von November 2002 bis März 2003 Geschäftsführer der Liberalen Wirtschafts- und Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf. Von August 2003 bis Dezember 2003 übernahm Paschedag auch den Posten des Vertreters des FDP-Bundesgeschäftsführers.

Von  Januar 2004 bis Dezember 2009 war Paschedag Gesellschafter und Geschäftsführer der Vision Media Systems Berlin GmbH. Ab August 2007 bis Januar 2013 war er auch Geschäftsführer der altmann-druck GmbH mit Sitz in Berlin.

Am 21. Januar 2013 wurde Paschedag Bundesgeschäftsführer der FDP als Nachfolger von Gabriele Renatus. Am 31. Mai 2014 schied er aus dem Amt aus. Sein Nachfolger war Marco Buschmann. Er war Mitglied des Bundeswahlausschusses zur Europawahl 2014. Dies war er auch schon zur Bundestagswahl 2013.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2014 trat Paschedag in den Vorstand der Universum Kommunikation und Medien AG mit Sitz in Berlin ein, schied dann im Jahr 2016 aus dem Unternehmen wieder aus.

Seit März 2017 ist Paschedag als Geschäftsführer der Maler- und Lackierer Innung Berlin sowie des Landesinnungsverbands des Maler- und Lackierer-Handwerks Berlin-Brandenburg tätig.

Weblinks

Einzelnachweise 

Deutscher
Bundesgeschäftsführer der FDP
Geboren 1965
Mann